Трка на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 6., 7. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. није бранио Николас Бет из Кеније .

Земље учеснице 
Учествовало је 39 такмичара из 28 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Салвадор (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
4. август 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих атлетичара 2017. године на 400 метара препоне, пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. У полуфинале пласирани су по 4 првопласирана из сваке од 5 квалификационих група (КВ) и још 4 на основу постигнутог резултата (кв),. 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. августа 2017. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв),, .

Финале 
Финале је одржано 9. августа 2017. године у 21:34.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном